Les Bryophryida sont un ordre de chromistes de l'embranchement des Ciliophora, et de la classe des Colpodea.

Description

Distribution

Liste des familles 
Selon  :
 Bryophryidae de Puytorac , 1979

Systématique 
Le nom correct de ce taxon est Bryophryida de Puytorac , 1979.

Liens externes

Notes et références 

Classe d'eucaryotes (nom scientifique)
Ciliophora
Colpodea
Parasite (nom scientifique)
Cilié (nom scientifique)